Johann Adolf von Sachsen-Weißenfels ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolf I. (Sachsen-Weißenfels) (1649–1697), Herzog von Sachsen-Weißenfels und Fürst von Sachsen-Querfurt
 Johann Adolf II. (Sachsen-Weißenfels) (1685–1746), Herzog von Sachsen-Weißenfels und Fürst von Sachsen-Querfurt